

Organisations politiques
L’Union centriste et libérale est un parti politique réunionnais dirigé par Ibrahim Dindar.
L’Union centriste et libérale est un parti lituanien.
.

Institutions universitaires
L'Université catholique de Lille (officiellement Fédération universitaire et polytechnique de Lille) est un établissement d'enseignement supérieur privé français.
L’Université catholique de Lyon est un établissement d'enseignement supérieur privé français.
L’Université catholique de Louvain était une université belge. Nommée comme cela en 1835 à Louvain, elle fut scindée en 1968, en deux établissements :
L’Université catholique de Louvain (UCLouvain), université francophone multisite, implantée à Louvain-la-Neuve (province du Brabant wallon), Saint-Gilles, Woluwe-Saint-Lambert (région de Bruxelles-Capitale), Mons, Tournai et Charleroi (province de Hainaut) ;
La  (KU Leuven), université néerlandophone, implantée à Louvain (province du Brabant flamand), et Courtrai (province de Flandre-Occidentale).
 L’ est une des institutions de l'Université de Londres.